Der Dorfbarbier steht für: 

 Der Dorfbarbier (Hiller), Singspiel von Johann Adam Hiller (1771)
 Der Dorfbarbier (Schenk), Singspiel von Johann Schenk (1796)
 Der Dorfbarbier, Gemälde von Jakob Fürchtegott Dielmann
 Der Dorfbarbier, Gemälde von Edmund Harburger
 Der Dorfbarbier. Ein humoristisches Volksblatt, (1842–1866, ab 1851: Illustrirter Dorfbarbier)